Penalosa oder Peñalosa ist der Familienname folgender Personen:

 Dodie Boy Peñalosa (* 1962), philippinischer Boxer
 Enrique Peñalosa (* 1954), kolumbianischer Volkswirtschaftler, Politiker und ehemaliger Bürgermeister von Bogotá
 Francisco de Peñalosa (ca. 1470; † 1528), spanischer Kleriker, Sänger und Komponist der Renaissance
 Gerry Peñalosa (* 1972), philippinischer Boxer
 Rodrigo de Peñalosa Toledo (1480–1530), Botschafter von Karl V. bei Heinrich VIII. von England

Siehe auch:

 Peñalosa-Ensemble, deutsches Vokalensemble